Sabana Grande (gemeente in Puerto Rico), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Sabana Grande (plaats in Puerto Rico), een plaats in bovenstaande gemeente
 Sabana Grande (Venezuela), een plaats in Venezuela

Zie ook
Sabanagrande (doorverwijspagina)